

Persone 
 Franco Mazzotti (1904-1942) – pilota automobilistico, aviatore e nobile italiano
 Giovanni Mazzotti Biancinelli (1839-1919) – letterato, scrittore e politico italiano 
 Giuseppe Mazzotti (1907-1981) – critico d'arte, scrittore e saggista italiano
 José Antonio Mazzotti (1961) – poeta, scrittore e accademico peruviano
 Lisa Mazzotti, all'anagrafe Elisabetta Mazzotti (1949) – doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Lodovico Mazzotti (1870-1933) – imprenditore italiano
 Lucia Mazzotti (1985) – ex sciatrice alpina italiana
 Mauro Mazzotti (1959) – allenatore di baseball e dirigente sportivo italiano
 Pascal Mazzotti, nome d'arte di Pasquale Mazzotti (1923-2002) – comico e attore francese

Altro 
 Giuseppe Mazzotti Manifattura Ceramiche – azienda manifatturiera italiana

Pagine correlate 
Mazzi
Mazzotta